Natuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Natuba (ort), Paraíba, 
 Nova Soure (ort), Bahia, 
 Natuba (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar